strażnica – budynek o charakterze obronnym
 strażnica – dawny pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza
 Strażnica Straży Granicznej – dawny pododdział Straży Granicznej
 strażnica kolejowa

2 miejscowości w Polsce:
 Strażnica – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Smyków.
 Strażnica – leśniczówka w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Golczewo

1 miejscowość w Bułgarii
 Strażnica – wieś w obwodzie Kyrdżali

Wzniesienia:
 Strażnica – wapienna skała w miejscowości Ryczów na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Strażnica (73,9 m) – wzniesienie w Pasmie Wolińskim, na wyspie Wolin, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Międzyzdroje
 Strażnica (79,4 m) – wzniesienie na Wysoczyzna Żarnowieckiej, położone w woj. pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Gniewino
 Strażnica (ok. 130 m) – wzniesienie na Równinie Torzymskiej (Wał Cybinkowsko-Lubogoski), położone w woj. lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Maszewo

Organizacje:
 Strażnica – tajna organizacja wojskowa
 Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – korporacja religijna reprezentująca Świadków Jehowy
 Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Broszur – korporacja polskich Badaczy Pisma Świętego w Stanach Zjednoczonych (1919–1921)

Czasopisma:
 Strażnica – czasopismo okresu powstania styczniowego
 Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy – czasopismo religijne wydawane przez Świadków Jehowy.

Zobacz też 
 Strażnica Zachodnia – dwutygodnik Związku Obrony Kresów Zachodnich
 Strażnica Zachodnia – kwartalnik, organ prasowy Związku Obrony Kresów Zachodnich